El término selfie puede hacer referencia a: 

 Autofoto (en inglés, selfie), un autorretrato realizado con una cámara fotográfica.
 «Selfie», canción de The Chainsmokers.
 Selfie, comedia de situación estadounidense.